Альваро Месен (ісп. Álvaro Mesén, нар. 24 грудня 1972, Алахуела) — костариканський футболіст.
 Мессен, Месен, Мессе́н (фр. Messein) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель.